Степной кот, или степная кошка, или пятнистый кот (), — вид млекопитающих рода Кошки, иногда считается подвидом дикой лесной кошки (Felis silvestris lybica). Согласно таксономической классификации, принятой в 2017 году, рассматривается как отдельный вид — Felis lybica. До сих пор используются оба научных названия.

Этот подвид появился около 130 тысяч лет назад. 5 представительниц этого подвида были одомашнены на Ближнем Востоке около 10 000 лет назад и стали предками домашней кошки.

Окрас шерсти степной кошки может быть от песчано-коричневого до жёлто-серого цвета с буроватыми пятнами на боках и чёрными полосами на хвосте. Шерсть короче, чем у европейской кошки. По размерам немного мельче лесной кошки. Длина тела от 45 до 75 см, хвоста — от 20 до 38 см. Вес от 3 до 6 кг. Может скрещиваться в дикой природе с бродячими домашними кошками.

Степная кошка обитает в степных, полупустынных, пустынных и предгорных районах Африки, Передней, Средней и Центральной Азии, Северной Индии, Закавказья и Казахстана. На территории России в настоящее время степной кот изредка встречается в полупустынных районах Астраханской, Саратовской, Оренбургской областей и Республики Калмыкия, где обычно он держится в пойменных зарослях поблизости от воды. Занесён в региональные Красные книги Саратовской и Оренбургской областей. На большей части своего ареала довольно обычный вид, хотя численность его сокращается из-за человеческой деятельности.

Поведение 
В основном степная кошка питается мышами, крысами и другими мелкими млекопитающими. При удобном случае может также питаться птицами, рептилиями, земноводными и насекомыми. Охотятся в одиночку, во время охоты кошки медленно подкрадываются к добыче и нападают с расстояния около одного метра. Степные кошки в основном активны ночью и в сумерках. Во время столкновений с врагом степная кошка поднимает шерсть, чтобы казаться больше и запугать врага. В дневное время суток она обычно прячется в кустарниках, но иногда бывает активна и в облачные дни. Территория самца частично перекрывается с территориями нескольких самок, которых самец защищает от других самцов. У самок рождается от двух до шести котят, но обычно трое. Степная кошка отдыхает и выращивает котят в норах, изредка в расщелинах скал. Сами степные кошки нор не роют, а занимают брошенные норы других животных (лис, барсуков, дикобразов). Хуже всего переносят высокий снежный покров, затрудняющий охоту на грызунов и передвижение, поэтому селятся в малоснежных или бесснежных регионах. Беременность длится от 56 до 69 дней. Котята рождаются слепыми и нуждаются в материнской заботе. Большинство котят рождаются в сезон дождей, когда еды достаточно. Они остаются с матерью 5—6 месяцев, а через год уже способны к воспроизводству. В отличие от других, родственных видов, а также домашней кошки, степные кошки очень молчаливы, их голос удаётся услышать крайне редко, даже в период гона.

Подвиды 

По результатам исследований митохондриальной ДНК 979 домашних и диких кошек из Европы, Азии и Африки, Felis silvestris lybica отделились от европейской дикой кошки около 173 тысяч лет назад и от подвидов Felis silvestris ornata и Felis silvestris cafra около 131 тысяч лет назад. Около 10 000 лет назад 5 представительниц Felis silvestris lybica были одомашнены на Ближнем Востоке с началом развития земледелия и появления первых неолитических земледельческих поселений при переходе человека от охоты и собирательства к оседлому образу жизни на первых этапах развития человеческой цивилизации. Сейчас выделяют отдельный вид — африканская степная кошка Felis lybica Forster, 1780, а термин Felis silvestris принадлежит европейской лесной кошке.

Примечания

Ссылки 
 Позвоночные животные России: Кот степной

Кошки (род)
Млекопитающие Африки
Млекопитающие Азии
Животные, описанные в 1780 году
Красная книга Оренбургской области